Noatak steht für:
 Noatak (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Noatak National Preserve, ein Schutzgebiet in Alaska
 Noatak River, einen Fluss in Alaska